Prin termenul Epigonii se poate înțelege:
 epigon, plural epigoni - s.m. „urmaș”, „succesor (inferior)”.
 Epigonii - fiii celor șapte căpetenii care luptaseră împotriva Tebei, pentru a-l răzbuna pe Polinice, și pieriseră în timpul războiului.
 Epigonii (Ciclul Teban) - epopee pierdută, din Grecia Antică, care face parte din Ciclul Teban.
 Epigonii - piesă de teatru de Sofocle, cunoscută doar parțial.
 Epigonii (Eminescu) - poem de Mihai Eminescu.